Сезар Мильште́йн (; 8 октября, 1927, Баия-Бланка, Аргентина — 24 марта 2002, Кембридж, Великобритания) — аргентинский и британский учёный иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1984 года «За теории относительно специфичности в развитии и контроле иммунной системы и открытие принципа продукции моноклональных антител». Вместе с Георгом Кёлером разработал технику получения моноклональных антител. Член Лондонского королевского общества (1975).

Биография 
Сезар Мильштейн родился 8 октября 1927 года в Аргентине, в местечке Баия-Бланка, недалеко от Буэнос-Айреса, в семье выходцев из местечка Шишковцы Подольской губернии Лазаря Мильштейна и Максимы Вапнярской. Окончил Университет Буэнос-Айреса и начал диссертацию по ферментативной кинетике. В 1958 году переехал в Великобританию в Кембриджский университет, чтобы продолжить диссертационную работу, которую защитил там же в 1960 году, получив степень доктора философии. Позже Мильштейн перешёл в Медицинский исследовательский совет в лабораторию Фредерика Сенгера. Член кембриджского Колледжа Дарвина (1980) и почётный член кембриджского Колледжа Фицуильяма (1982).

Член EMBO (1974). Иностранный член Национальной академии наук США (1981). Почётный иностранный член Американской академии искусств и наук (1983). Член Леопольдины (1983).

Почётный член Скандинавского общества иммунологии (Scandinavian Society of Immunology) (1970) и Американской ассоциации иммунологов (1979), а также Королевской коллегии врачей (1983).

Жена Мильштейна, Селия, на которой он женился в 1953 году, тоже была иммунологом и много лет участвовала в его исследованиях.

В 1992 году Мильштейн подписал «Предупреждение человечеству».

Награды 

 Премия Роберта Коха (1980)
 Премия Вольфа по медицине (1980)
 Премия Луизы Гросс Хорвиц (1980)
 Международная премия Гайрднер (1981)
 Королевская медаль (1982)
 Медаль Франклина (1982)
 Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (1984)
 Медаль Джона Скотта (1984)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине (1984)
 Медаль Копли (1989)

См. также 
 Моноклональные антитела
 Ерне, Нильс
 Кёлер, Жорж

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Аргентины
Иммунологи Великобритании
Награждённые медалью Копли
Награждённые Королевской медалью
Доктора философии
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Леопольдины
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Фицуильям-колледжа (Кембридж)
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Лауреаты Немецкой иммунологической премии
Почётные доктора Мадридского автономного университета